— японский футболист, вингер немецкого клуба «Штутгарт» и национальной сборной Японии.

Клубная карьера 
Харагути дебютировал как профессиональный футболист в матче японской J-лиги 25 марта 2008 года против «Нагоя Грампус». Свой первый гол Харагути забил 12 апреля 2009 года против той же «Нагои Грампус».

25 мая 2014 года было объявлено о подписании «Гертой» Харагути. Свой первый гол за «Герту», Харагути забил 16 августа 2014 года в первом раунде кубка Германии против «Виктории» из Кёльна. Свой первый гол в Бундеслиге Харагути забил 14 марта 2015 года в матче против «Шальке 04», который завершился со счетом 2:2.

В январе 2018 года Харагути был отдан в аренду в дюссельдорфскую «Фортуну» до конца сезона

Карьера в сборной 
В составе сборной Японии до 19 лет Харагути участвовал в азиатском отборе на Чемпионат мира до 19 лет. 7 октября 2011 года Харагути дебютировал в основной сборной Японии в товарищеском матче против сборной Вьетнама.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 13 января во втором матче группового этапа против Омана отличился голом с пенальти на 28 минуте игры (1:0). В матче полуфинала против Ирана Гэнки забил третий мяч своей сборной на второй добавленной минуте к матчу (3:0). Япония стала финалистом турнира.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Урава Ред Даймондс»
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Унион» Берлин
Игроки ФК «Штутгарт»